6I steht für:

 Air Alsie (IATA-Code), dänische Fluggesellschaft
 Lübeck Air (IATA-Code), deutsche virtuelle Fluggesellschaft, die sich den ICAO-Code mit der Air Alsie teilt

6I